Bobrovka (Oriol), localitat de la província d'Oriol, a Rússia
 Bobrovka (Sverdlovsk), localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia
 Bobrovka (Alapàievsk), localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia
 Bobrovka (Saràtov), localitat de la província de Saràtov, a Rússia